Penélope Glamour (en inglés Penelope Pitstop) es un personaje de ficción que ha aparecido en varios dibujos animados.

Penélope Glamour apareció por primera vez en la serie de dibujos animados Los autos locos (en inglés Wacky Races), producida por el estudio de animación Hanna-Barbera Productions. En muchos aspectos es un personaje tipo de «damisela en apuros» tradicional, como en los antiguos seriales Los peligros de Paulina, siendo característicos sus gritos de «¡Socorro, socorro!» (con afectado acento sureño). En Los autos locos, Penélope conducía el «Gatito Compacto» («The Compact Pussycat»), el estereotipo de coche femenino rosa con accesorios maquilladores.

Penélope también protagonizó Los peligros de Penélope Glamour, una secuela directa de Los autos locos, pero ambientada en los años 1920. Ahí demostraba una curiosa combinación de ingenio e indefensión. Solía imaginar formas ingeniosas de escapar del peligro, y era muy atlética: si ocurría que se mencionaba algún deporte, revelaba que era la campeona femenina de dicho deporte en el instituto. Sin embargo, cuando el villano «Garra Siniestra» («The Hooded Claw») la agarraba y la sujetaba por la espalda sobre su cabeza, parecía de alguna forma incapaz de hacer nada más que gritar «¡Socorro!» y sacudir frenética e inútilmente brazos y piernas como una tortuga vuelta del revés.

Apariciones en otros medios 
Recientemente Penélope ha sido aludida y parodiada en muchos otros medios de ficción. Un ejemplo sería el episodio de Reboot en el que también se aludió a Pierre Nodoyuna. Más recientemente, ha aparecido en Penelope Pitstop GT, unos dibujos animados mejor ilustrados donde se destaca una formidable Penélope más moderna y sexy, que iguala o supera físicamente a cualquier competidor varón.

Series de televisión y películas 
 Los autos locos (1968-1969)
 Los peligros de Penélope Glamour (1969-1970)
 Yogi en busca del tesoro (1985-1986)
 Scooby-Doo y la máscara de Fabulman (2013)
 Los Autos Locos (2017)

Videojuegos 
 Wacky Races (videojuego de 1991) (1991)
 Wacky Races (videojuego de 2000) (2000)
 Wacky Races: Mad Motors (2007)
 Wacky Races: Crash and Dash (2008)
 Boomerang Make and Race (2015)

Comerciales 
 Penelope hizo un cameo en el corto comercial Metlife en 2012.
Penelope apareció junto al resto de los competidores en el comercial Peugeot 208 en 2014.

Enlaces externos 

 Wacky Races Web

Personajes de dibujos animados
Héroes de ficción
Burgueses ficticios
Series y personajes de Hanna-Barbera
Pilotos de automovilismo ficticios
Personajes de Los Autos Locos
Personajes femeninos en series de dibujos animados